Moldenhawer är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Daniel Gotthilf Moldenhawer (1753–1823), tysk evangelisk teolog och filolog
 Johann Heinrich Daniel Moldenhawer (1709–1790), tysk evangelisk teolog
 Johann Jacob Paul Moldenhawer (1766–1827), tysk botaniker
 Johannes Moldenhawer (1829–1908), dansk blindpedagog

Se även 

 Moldenhauer

Tyska efternamn